{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88501) - || 2001 QC139 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88502) - || 2001 QC140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88503) - || 2001 QO140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88504) - || 2001 QQ140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88505) - || 2001 QT140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88506) - || 2001 QW140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88507) - || 2001 QC142 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88508) - || 2001 QM144 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88509) - || 2001 QN149 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88510) - || 2001 QB150 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88511) - || 2001 QK154 || 24 augustus 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (88512) - || 2001 QM154 || 25 augustus 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (88513) - || 2001 QB155 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88514) - || 2001 QS155 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88515) - || 2001 QM156 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88516) - || 2001 QE159 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88517) - || 2001 QO159 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88518) - || 2001 QG160 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88519) - || 2001 QS163 || 31 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88520) - || 2001 QZ166 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88521) - || 2001 QN168 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88522) - || 2001 QM171 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88523) - || 2001 QH174 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88524) - || 2001 QS174 || 27 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88525) - || 2001 QU174 || 25 augustus 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (88526) - || 2001 QZ175 || 23 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88527) - || 2001 QQ177 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88528) - || 2001 QU177 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88529) - || 2001 QF180 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88530) - || 2001 QK180 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88531) - || 2001 QO180 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88532) - || 2001 QO181 || 31 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88533) - || 2001 QB183 || 23 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88534) - || 2001 QG183 || 22 augustus 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (88535) - || 2001 QR183 || 28 augustus 2001 || Bergisch Gladbach | W. Bickel
|-
| (88536) - || 2001 QN184 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88537) - || 2001 QF185 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88538) - || 2001 QG187 || 21 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88539) - || 2001 QZ188 || 22 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88540) - || 2001 QP189 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88541) - || 2001 QC190 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88542) - || 2001 QY190 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88543) - || 2001 QH191 || 22 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88544) - || 2001 QM191 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88545) - || 2001 QV191 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88546) - || 2001 QJ192 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88547) - || 2001 QX192 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88548) - || 2001 QS194 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88549) - || 2001 QG197 || 22 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88550) - || 2001 QT197 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88551) - || 2001 QD198 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88552) - || 2001 QG198 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88553) - || 2001 QN198 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88554) - || 2001 QW199 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88555) - || 2001 QG200 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88556) - || 2001 QG214 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88557) - || 2001 QW214 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88558) - || 2001 QW216 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88559) - || 2001 QB219 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88560) - || 2001 QY223 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88561) - || 2001 QF233 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88562) - || 2001 QH233 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88563) - || 2001 QT233 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88564) - || 2001 QO239 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88565) - || 2001 QH242 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88566) - || 2001 QR242 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88567) - || 2001 QN243 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88568) - || 2001 QG244 || 24 augustus 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (88569) - || 2001 QT245 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88570) - || 2001 QJ246 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88571) - || 2001 QT246 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88572) - || 2001 QZ247 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88573) - || 2001 QF248 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88574) - || 2001 QM248 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88575) - || 2001 QU248 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88576) - || 2001 QA249 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88577) - || 2001 QV249 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88578) - || 2001 QH251 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88579) - || 2001 QE254 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88580) - || 2001 QP258 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88581) - || 2001 QV258 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88582) - || 2001 QN259 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88583) - || 2001 QM261 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88584) - || 2001 QZ261 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88585) - || 2001 QP262 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88586) - || 2001 QT262 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88587) - || 2001 QK263 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88588) - || 2001 QP263 || 25 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (88589) - || 2001 QC264 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88590) - || 2001 QE264 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88591) - || 2001 QL264 || 25 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88592) - || 2001 QL267 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88593) - || 2001 QC268 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88594) - || 2001 QA269 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88595) - || 2001 QD270 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88596) - || 2001 QN270 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88597) - || 2001 QS270 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88598) - || 2001 QM271 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88599) - || 2001 QS274 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88600) - || 2001 QA280 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten